Sainte-Geneviève Sports est un club omnisports français fondé en 1936. Le club est basé à Sainte-Geneviève-des-Bois dans la banlieue de Paris. SGS Omnisports rassemble plus de 4000 sportifs de 4 à 80 ans à travers 21 sections proposant du sport en loisir ou en compétition. Il est l'un des membres fondateurs de la Fédération Française des Clubs Omnisports.

La section football évolue en National 2 depuis 2018-2019.

Histoire  

L'équipe A a été promue de DH en CFA 2 en 2003 puis de CFA 2 en CFA en 2005.

Après quatre saisons à ce niveau, l'équipe est reléguée en CFA 2 en  à l'issue d'une saison très difficile au cours de laquelle les génovéfains ont malgré tout atteint les 1/32 de finale de la Coupe de France, éliminés par le LOSC de Michel Bastos après avoir été réduits à dix dès la  après l'exclusion de Héritier Lunda.

Lors de la saison 2005-2006, les essonniens se sont distingués en Coupe de France en éliminant le Stade lavallois, alors en Ligue 2, pour le compte du  de la compétition 1-0 (but d'Arnaud Lebrun contre son camp) puis le FC Mulhouse en 1/32 de finale 5-0. Le club est éliminé par la suite en 1/16 de finale par un le Calais RUFC, vainqueur 1-0 au stade Robert-Bobin de Bondoufle où la rencontre avait été délocalisée.

En 2017, l'équipe est promue en National 2.

Entraîneurs 

 1998-2002 :  Bernard Vendrely
 2002-2008 :  Jean-Claude Fernandes
 - :  Isaac N'Gata
 - :  Emmanuel Dorado

Palmarès 
Championnat :
 Vice-champion de DH Paris en 2002.
 Vice-champion de DH Paris en 2003 - Accession en CFA2 via les barrages.
 Vice-champion de CFA2 Groupe B en 2004
 Vice-champion de CFA2 Groupe A en 2005 - Accession en CFA via les barrages.
Champion de CFA2 Groupe E en 2017

Coupe :
  de finale de la Coupe de France (2009)(2017)
  de finale de la Coupe de France (2006)
 Vainqueur de la Coupe de l'Essonne (2004)
 Vainqueur de la Coupe de l'Essonne (2013)

Autres sections

Tennis de table 
La Section féminine de Tennis de table du club a évolué dans le championnat de France de deuxième division avant d'être retirée pour cause de problèmes financiers.

Notes et références 
 http://www.stat2foot.com/
 page du club sur footballdatabase

Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne)
Association française fondée en 1936